

Сушиця — село в Старосамбірському районі Львівської області.

Сушиця () — село в Благоєвградській області. Входить до складу общини Сімітлі.
 Сушиця () — село в Великотирновській області. Входить до складу общини Стражиця.
 Сушиця () — село в Кюстендильській області. Входить до складу общини Трекляно.

Сушиця () — поселення в общині Іванчна Гориця, Осреднєсловенський регіон.